Peta ali PETA je lahko:

 peta (anatomija), del stopala
 peta (čevelj), del čevlja
 peta (predpona), predpona SI v mednarodnem sistemu enot
 Peta, Grčija, naselje v Grčiji
 Peta Wilson, avstralska igralka in fotomodel
 PETA (kratica za People for the Ethical Treatment of Animals), organizacija aktivistov za pravice živali